Lerberghe ist der Familienname folgender Personen:
 
 Bert Van Lerberghe (* 1992), belgischer Radrennfahrer 
 Charles Van Lerberghe (1861–1907), flämischer Schriftsteller
 Henri Van Lerberghe (1891–1966), belgischer Radrennfahrer